Macau peut faire référence à plusieurs toponymes :

Macau (Rio Grande do Norte), la municipalité de l'État du Rio Grande do Norte.

Macau (Gironde), la commune du département de la Gironde ;
 L'Île Macau, l'ancienne île de l'estuaire de la Gironde, située dans la commune du même nom.

Macau, le nom portugais de la ville de Macao 

Homonymie de toponyme